Leszczyc (herb szlachecki)
Geograficzne:
 Leszczyc – zniesiona nazwa części wsi w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek